Shedd ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Shedd, US-amerikanischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor.
 Hibbard H. Shedd (1847–1905), US-amerikanischer Politiker
 John G. Shedd (1850–1926), US-amerikanischer Unternehmer
 Marjory Shedd (1926–2008), kanadische Badmintonspielerin
 Russell Shedd (1929–2016), US-amerikanischer Missionar und Bibelübersetzer
 William Greenough Thayer Shedd (1820–1894), US-amerikanischer Theologe

Shedd steht außerdem für:
 das Shedd Aquarium in Chicago

Siehe auch:
 Shed
 Sheth